Солнечная долина — марочное десертное белое вино, производимое винодельческим предприятием «Солнечная долина» в Крыму.

Основные характеристики 
Марка вина была создана виноделами Крыма в 1955 году. Название получила по месту произрастания винограда — в Солнечной Долине около города Судака.

При приготовлении вина используют до 30 сортов винограда, среди которых аборигенные белые сорта, произрастающие в Солнечной Долине: Сары Пандас, Кокур белый, Солдайя, Солнечнодолинский, Кок Пандас, Капсельский белый и другие. Вместе с аборигенными сортами используется до 15—20 % фурминта, харшлевелю (так называемые токайские сорта) и белого муската.

Вино созревает в дубовой таре в течение трёх лет в винных подвалах помесьья «Архадерессе», построенных Л. С. Голицыным около деревни Богатовка в конце XIX века.

Цвет вина — от золотистого до янтарного. Кондиции: спирт — 16 %, сахар — 16 %, титруемые кислоты — 6 г/л.

Награды 
Вино удостоено нескольких золотых медалей на различных международных конкурсах, первые из которых были получены в 1955 и 1958 годах в Югославии и в 1958 году в Венгрии. Вино получило золотую медаль на Втором международном конкурсе виноградных вин и коньяков в Ялте в 1970 году.

Согласно документу С 146/32 от 4 июня 2010 года наименование Солнечная долина распознается Европейским Союзом как зарегистрированный регион производства вина на Украине, с написанием Сонячна долина/Soniachna Dolyna.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вино на официальном сайте производителя

Десертные белые вина Крыма
Появились в 1950-е годы
Судак